Eduardo Costa (1823-1897) – argentyński polityk 
 Eduardo Costa (ur. 1954) – mozambicki lekkoatleta, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980.
 Eduardo Costa (ur. 1979) – argentyński judoka, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000, 2004 i 2008.
 Eduardo Costa (ur. 1982) – brazylijski piłkarz, wielokrotny reprezentant kraju.